Bartholomäus Spranger (1546-1611) – pittore e incisore fiammingo
 Carl-Dieter Spranger (1939) – politico tedesco
 Eduard Spranger (1882-1963) – pedagogista e psicologo tedesco